Чернозём (от ) — богатые гумусом, тёмноокрашенные почвы, сформировавшиеся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.

Условия почвообразования 
Климатический пояс умеренный, сектор Умеренно континентальный климат , характерно чередование увлажнения и иссушения, а также господство положительных температур. Среднегодовая температура — +1…+9 °C; годовая сумма осадков — 250—1000мм, совокупная среднегодовая температура летнего периода ~30 °C и средняя за теплый период — +15…+25 °C.

Рельеф волнисто-равнинный (периодически изрезан западинами, балками, оврагами, речными террасами).

Растительность многолетняя травянистая лугово-степной и степной подзоны, ежегодно оставляющей в почве значительное количество растительных остатков. В соответствующих гидротермических условиях идёт их разложение с образованием гумусовых соединений (гумификация), накапливаемых в верхних слоях почвы. Вместе с гумусом в почве в виде сложных органо-минеральных соединений закрепляются такие элементы питания растений, как азот, фосфор, сера, железо и т. д.

Почвообразующие породы — лёссы, лёссовидные суглинки, известняк и другие.

Строение почвенного профиля типичных чернозёмов:
 A — гумусово-аккумулятивный горизонт
 B — переходный горизонт
 C — материнская порода
 D — коренная порода

Свойства 
Чернозёмы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной или почти нейтральной реакцией, повышенным естественным плодородием, интенсивной гумификацией и высоким (порядка 15 %) содержанием в верхних слоях гумуса, содержанием симбиоза бактерий и микроорганизмов.

Разновидности чернозёмов 
Разделяют на 2 градации:

1) По мощности гумусового слоя (A+AB):
 а) сверхмощные (мощность более 120 см)
 б) мощные (120—80 см)
 в) среднемощные (80—40 см)
 г) маломощные (менее 40 см)

2) По содержанию гумуса % в Ап:
 а) тучные (>9 %) (окраска чёрная)
 б) среднегумусные (9—6 %) (чёрная)
 в) малогумусные (6—4 %) (тёмно-серая)
 г) слабогумусные (<4 %) (серая)
 д) микрогумусные (<2 %) (светло-серая)

Подтипы 

 оподзоленные чернозёмы
 выщелоченные чернозёмы
 типичные чернозёмы
 обыкновенные чернозёмы
 южные чернозёмы

Чернозёмные зоны 

Географически чернозёмы занимают значительные площади. В Евразии зона чернозёмов охватывает Венгрию, Болгарию, Австрию, Чехию, Словакию, Балканский полуостров, Молдавию, Украину, Россию (Центрально-Чернозёмный район, Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал, Западную Сибирь), Монголию и КНР.

Ведущее место в мире среди стран, на территории которых распространены чернозёмы, занимает Россия. Площади российских чернозёмов составляют 52 % от мировой площади черноземов. По составу почвенного покрова и другим природным и хозяйственным условиям чернозёмная зона России подразделена на несколько природно-хозяйственных областей: Волго-Донская степная, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская, Средне-Сибирская.

Чернозёмы Украины занимают площадь , что составляет 8,7 % от мировых площадей.

В Северной Америке к зоне чернозёмов относятся западная часть США и юг Канады. В Южной Америке чернозёмы наблюдаются на юге Аргентины и в южных предгорных районах Чили.

История изучения чернозёмов 
М. В. Ломоносов в геологическом сочинении «О слоях земных» (1763) рассматривал почвы как верхний слой Земли. Ввёл в науку народный термин «чернозём», применял его не только для окультуренной, но и для степной земли. Он отрицал его первозданность, показал его происхождение и накопление от разложения растительных и животных тел. М. В. Ломоносов применял название «чернозём» для обозначения чернозёмных почв и для обозначения перегноя.

Профессор Московского университета М. И. Афонин в 1771 году впервые предлагал собирать и изучать чернозёмы в музеях:
Я за полезное нахожу предложить, дабы не только различных видов называемый чернозем, но и прочих родов земли собираемы и располагаемы были так, как минералоги поступают в собирании и расположении Минеральных кабинетов. То есть расположить их на свои роды и виды и хранить оные не только с запискою их свойств, названия, и того уезду и деревни, но и самого поля, с которого такая земля будет взята и каким образом или способом в пашне она употребляется.

Академик В.M. Севергин в его «Подробном словаре минералогическом» (1807) дал подробное описание чернозёма.

Петер Паллас выдвигал гипотезу происхождения чернозёмов на месте бывших приморских тростниковых болот.

Родерик Мэрчисон обосновывал морскую гипотезу происхождения чернозёмов от размывания чёрных юрских глин.

В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозёмов. В. В. Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провёл изучение всей чернозёмной зоны (1876—1882). Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать подробную классификацию чернозёмов с помощью изогумусных линий. В труде «Русский чернозём» (1883) он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения чернозёмов.

Монолит чернозёма, в качестве особого экспоната, был показан в 1889 году на Всемирной выставке в Париже.

Примечания

Литература 
 Герасимов И. П. Определение возраста чернозема с помощью радиоуглеродного метода // Докл. АН СССР. 1970. Т. 192. № 5. С. 1141—1144.
 Глазовская М. А. Почвы мира. Т. 1-2. — М.: Изд-во МГУ, 1972—73.

Ссылки 

 Тип чернозёмных почв — почвы России.

Типы почв
Почвы
История почвоведения